Paolo Monti (1908–1982), italienischer Fotograf
 Paolo Monti, italienischer DJ, der für seine Mashups bekannt ist.